Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2011 (met de officiële naam Proton Malaysian Open 2011) werd gespeeld van 26 september tot en met 2 oktober 2011. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur